Красный Партизан — село в Чарышском районе Алтайского края. До 4 марта 2022 года административный центр сельского поселения Краснопартизанский сельсовет.

История 
Образовано в 1929 году как центральная усадьба совхоза-гиганта «Скотовод». После разукрупнения совхоза, в 1932 году, он получил новое название «Красный партизан».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Чарышского района